

Населені пункти та їхні частини

 Ґалкі — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ґалкі — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґалкі — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ґалкі — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Ґалкі — село в гміні Ґрембкув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґалкі — частина села Добри-Ляс у гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґалкі — частина села Чайкув у гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Ґалкі — осада в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства

Примітки